Торре-Ле-Ночелле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 1370 человек (2008 г.), плотность населения составляет 137 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 83030. Телефонный код — 0825.

Покровителем коммуны почитается священномученик Кириак, диакон Римский, празднование 16 марта и 8 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080415011005/http://torrelenocelle.asmenet.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики